Соревнования по лыжному двоеборью проходили на XV зимних Олимпийских играх на лыжном стадионе «Кэнмор» рядом с Калгари. Было разыграно 2 комплекта наград (индивидуальный зачёт и команды). Соревнования проходили 23 (команды) и 28 февраля (индивидуальный зачёт) 1988 года. Индивидуальные соревнования состояли из двух прыжков с 90-метрового трамплина и 15 километровой гонки, а командные из соревнований на трамплине (каждый из трёх участников сборной выполнял две попытки) и эстафеты 3х10 км.

Соревнования по лыжному двоеборью на этих Играх стали примечательны тем, что на них впервые была применена для определения победителя система Гундерсена (по результатам соревнований на трамплине очки пересчитываются в секунды гандикапа. Побеждает тот, кто первым пересекает финишную черту).

Медальный зачёт

Общий зачёт

Результаты

Индивидуальный зачёт 
Участвовали 43 спортсмена, двое из них не финишировали.

Команды 
На старт вышли 11 сборных. Бронзовый призёр чемпионата мира 1987 года сборная СССР (в личном первенстве в Калгари советские двоеборцы заняли 3-е, 10-е, 12-е и 14-е места) не сумела финишировать. Золото выиграли двоеборцы ФРГ, хотя в личном первенстве лучший из западногерманских спортсменов был только 13-м.

Примечания

Ссылки 
 Официальный протокол Игр

Соревнования на зимних Олимпийских играх 1988
Лыжное двоеборье на Олимпийских играх
1988 год в  лыжном двоеборье
Международные соревнования по лыжному спорту в Канаде